Rawa Jaya (Tabir Selatan), een plaats in Indonesië
Rawa Jaya (Pemulutan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing